Mesh steht für:
 Mesh (Einheit), die Einheit der Maschenweite bei Sieben und der Korngrößen im angelsächsischen Raum
 Mesh (Band), eine englische Popband
 Mesh (engl.) in der Computergraphik bezeichnend für ein Polygonnetz zur Modellierung von 3D-Objekten, siehe auch Gitter (Geometrie)#Gittererzeugung
 eine spezielle Art von Netzwerk
 allgemein siehe Vermaschtes Netz
 bzw. mobiles Ad-hoc-Netz
 oder Mesh-WLAN
 Mesh (Gewebe), ein luftdurchlässiges Textil­netzgewebe für großformatige Werbedrucke, Eishockeytrikots, Baseballcaps etc.
 Medical Subject Headings, der Thesaurus der Datenbank MEDLINE
 Windows Live Mesh, ein Synchronisationsdienst von Microsoft (ehemals Microsoft Live Mesh)
 eine Form der Hauttransplantation

MESH steht für:
 MESH, ein Konsortium europäischer Raumfahrtunternehmen

Siehe auch: 
 Mesch
 Gerald Mäsch
 Mash

Abkürzung